Правокумский — посёлок в Левокумском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 197 км.

Расстояние до районного центра: 17 км.

История 
Основан в конце XIX века на правой стороне реки Кума (отсюда название «Правокумский»).

До 16 марта 2020 года входил в состав сельского поселения Бургун-Маджарский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения русские составляли 36 %, даргинцы — 57 %.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Левокумского района
Населённые пункты, основанные в XIX веке